F50 ou F.50 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Farman F.50, un bombardier français ;
 HMS Kimberley (F50), un destroyer de la Royal Navy.

Médecine 
 Troubles de l'alimentation, d'après la classification internationale des maladies.

Photographie 
 Nikon F50, un appareil photographique de Nikon.

Transports 
Automobile
 Ferrari F50, une voiture de grand tourisme du constructeur italien Ferrari.

Aviation
 Fokker F50, un avion de court courrier du constructeur néerlandais Fokker.

Sports 

F50, une classe de catamaran rapide dérivé de l'AC45.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres